Turn peut faire référence à :

Danse et sports 

 Turn, un terme de catch désignant un catcheur changeant de rôle.

Audiovisuel 
 Turn, un film allemand de Cyril Tuschi sorti en 1997 ;
 Turn, un film japonais de 2001 ;
 Turn, une série télévisée de 2014 se déroulant durant la guerre d'Indépendance américaine

Toponymie 
 Turn, une ancienne ville de Slovénie ;
 Turn Village, un hameau du Lancashire, en Angleterre ;
 Tirns, une commune néerlandaise dont le nom en frison est Turns.